Entitats de població
 Can Costa (Castellbisbal), entitat de població de Castellbisbal
 Can Costa (Olesa de Bonesvalls), entitat de població d'Olesa de Bonesvalls
 Can Costa i Can Fargues, entitat de població de Sentmenat

 Masies
 Can Costa (Cadaqués)
 Can Costa (Fares), masia al municipi de Sant Ferriol
 Can Costa de la Riera (Maçanet de Cabrenys)
 Can Costa (Mosqueroles)
 Can Costa (Premià de Dalt)
 Can Costa (Sant Esteve de Palautordera)
 Can Costa (Sant Julià de Vilatorta), masia de Sant Julià de Vilatorta
 Can Costa (Tiana) també coneguda com a Can Gaieté
 Can Costa (Vilobí d'Onyar), masia a la Selva
 Can Costa Nou, masia al terme municipal de Guixers
 Can Costa Nou (La Corriu), al terme municipal de La Corriu

 Altres
 Creu de terme de Creu de Can Costa a La Selva
 Fàbrica de Can Costa i Font (Taradell)
 Fàbrica de Cal Costa (La Pobla de Lillet)
 Fundació Can Costa